Slabina může být:

 obecný termín pro slabé místo
 tříslo

příjmení osob
 Miloslav Slabina – český archeolog

Externí odkazy